John Paul Getty – imprenditore e filantropo statunitense naturalizzato britannico, fondatore della Getty Oil Company
 John Paul Getty Jr. – filantropo britannico, figlio del precedente
 John Paul Getty III – imprenditore statunitense, figlio di John Paul Getty Jr